Nlandu ou N’Landu est un patronyme :
 Edmond Nzeza Nlandu, fondateur de l’Association des Bakongo qui devint l’Alliance des Bakongo
 Thierry Nlandu, auteur et professeur à la Faculté des Lettres de l’université de Kinshasa
 Wivine N'Landu Kavidi, poétesse et femme politique
 Marie-Thérèse Nlandu Mpolo Nene, avocate et femme politique
 Daniel Nlandu Mayi, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Kinshasa
 Philibert Tembo Nlandu, évêque coadjuteur du diocèse de Budjala
Homonymie de patronyme